Ниже перечислена статистика выступлений Елены Дементьевой.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (32)

Победы (16)

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (3)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в отборочном турнире; NM5 — Турнир не входит в категории Premier Mandatory и Premier 5.

Парные турниры 

NM5 — Турнир не входит в категории Premier Mandatory и Premier 5.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Дементьева, Елена